Фило́н — личное имя, родовое прозвище и фамилия др.-греч. происхождения следующих выдающихся личностей:
 
 Филон Александрийский (или Филон Иудейский, Филон Иудей) — еврейский эллинистический философ;
 Филон Византийский — эллинистический математик III века до н. э.;
 Филон Тарсийский — известный древнегреческий врач и фармаколог времён эллинизма;
 Филон из Лариссы — философ и ритор II—I вв. до н. э.;
 Филон Старший — еврейский эллинистический поэт II в. до н. э.;
 Филон — древнегреческий зодчий времён правления Александра Македонского;
 Филон — предводитель антимакедонского восстания греков-колонистов в верхних сатрапиях в 323 году до н. э.;
 Филон — епископ города Карпафии на Крите (V век);
 Филон из Мегары — философ, последователь Диодора Крона, живший в IV—III вв. до н. э.
 Филон (насмешка, поругание) — один из сыновей Симеона, поколения Иуды ().
 
 Квинт Публилий Филон — римский полководец, неоднократный консул, первым из числа плебеев был избран претором;
 Луций Ветурий Филон — консул в 220, диктатор в 217 и цензор в 210 гг. до н. э.;
 Луций Ветурий Филон — консул 206 года, участник 2-й Пунической войны. Сын предыдущего
 
 Филон, Пьер-Мари-Огюстен (Pierre-Marie-Augustaine Filon) — французский писатель XIX века;
 Филон, Шарль-Дезире-Огюст (Charles-Désiré-Auguste Filon) — французский историк XIX века.

См. также 
 Фелонь

Примечания